Acereto – frazione di Campo Tures
 Acereto – località di Novi (Croazia)
 Acereto – località di Sarentino